En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 904 ou RD 904. Celles-ci sont principalement issues de déclassements de routes nationales à la suite des réformes de 1972 et de 2005.

Liste de RD 904 
 dans l'Ain : ancienne RN 504
 dans l'Aveyron : ancienne RN 604
 dans le Gard : ancienne RN 104
 en Meurthe-et-Moselle : ancienne RN 404
 dans la Meuse : ancienne RN 404
 en Savoie : ancienne RN 504

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français

904